Георгий Суворов:
 Суворов, Георгий Дмитриевич (1919—1984) — советский математик, член-корреспондент АН УССР.
 Суворов, Георгий Кузьмич (1919—1944) — советский поэт, писатель, участник Великой Отечественной Войны.